Pionerski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Pionerski, Stadt in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Neukuhren, Ostpreußen)

 Pionerski (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen
 Pionerski (Swerdlowsk, Irbitskoje), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Irbitskoje munizipalnoje obrasowanije

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Pionerski (Amur), in der Oblast Amur
 Pionerski (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Pionerski (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Pionerski (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Pionerski (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Pionerski (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Pionerski (Moskau, Istra), in der Oblast Moskau, Rajon Istra
 Pionerski (Moskau, Naro-Fominsk), in der Oblast Moskau, Rajon Naro-Fominsk
 Pionerski (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Pionerski (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Pionerski (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Pionerski (Samara), in der Oblast Samara
 Pionerski (Swerdlowsk, Taliza), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Taliza
 Pionerski (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Pionerski (Wologda), in der Oblast Wologda
 Pionerski (Woronesch), in der Oblast Woronesch